Золочівський замок — замок, пам'ятка історії в місті Золочеві Львівської області в Україні.
 «Золочівський замок» — нейзильберова монета НБУ номіналом 5 грн.
 «Золочівський замок» — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.